Barazsy Ákos (Budapest, 1976. január 20. –) magyar üzletember, üzleti influenszer, üzleti tanácsadó, informatikus, író. A MiniCRM Zrt. alapítója-társtulajdonosa, az útnyilvántartó programot fejlesztő RoadRecord.hu Kft.-nek, és annak amerikai leányvállalatának, a MileageWise Inc.-nek alapítója, tulajdonosa, vezérigazgatója. A bevétel erősíti a szabályt I.-II. című, több, mint 26.000 példányszámban elkelt üzleti sikerkönyvek szerzője. Képességei alapján "Ezredes", "Stratéga", "Irányító" és "Versenymérnök".

Élete
Barazsy Ákos 1976-ban született, fiatalkorát Újpesten és Gödön töltötte. A IV. kerülethez fűződő viszonyát jól mutatja, hogy a RoadRecord.hu Kft. jelenlegi irodája is Újpesten van. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikumba (UMSZKI) járt középiskolába és már ekkor, az 1990-as évek elején nagy érdeklődést mutatott az informatika és az üzleti élet felé.

1992-ben "2 hetes nyári munkára" jelentkezett a Burger King Astoria üzletében, ahol annyira megtetszett neki a munka és az amerikai munkastílus, hogy középiskolai engedéllyel a nappali tagozat mellett esténként 4 órás műszakban még 2,5 évig dolgozott ott.

1993-ban középiskolai osztálytársaival megnyerte az amerikai Junior Achievement program által szervezett magyarországi J.A. MESE versenyt. 

1995-ben a Hunet Kft.-nél kezdett el dolgozni informatikusként.

1999-ben megalapította első igazi vállalkozását, a BaraComp Bt.-t, melyet 2010-ben korábbi munkáltatójának értékesített.

Wolf Gábor hatására elkezdte érdekelni a marketing világa, 2006-ban ő is elkezdett blogot írni és tudatosan foglalkozni a marketinggel. 2007-ben HVG Goldenblog-díjat nyert, majd 2008-ban kiadta első oktatóanyagát Kulcsszó: Google AdWords! címmel. Ebben az évben költözött el Újpestről is, 32 éves korában.

2009-ben Leskó Norberttel megalapították a mai formájában ismert MiniCRM Zrt.-t, melyet 2012-ig vezetett, de kettőjük üzleti elképzeléseinek különbözősége miatt külön folytatták útjukat. Ákos kisebbségi tulajdonos maradt.

2012-től a RoadRecord.hu Kft.-re koncentrált, és annak nemzetközi terjeszkedésének előkészületén.

2012-ben és 2016-ban is több hónapot töltött Ausztráliában üzleti angol képzéseken.

2016-ban megjelent 2 részes kötete “A bevétel erősíti a szabályt I.-II.” címmel. A kötet első része a “Farkastörvények az életben”, a második része pedig a “Farkastörvények a cégben” alcímet kapta. A kötetek a legtöbb példányban eladott magyar üzleti könyvek. A termékpaletta videótárral, munkafüzettel, hangoskönyvvel, tőzsdei gyorstalpalóval és amerikai partraszálló csoportokkal egészül ki. Ezek mellett telefonos tanácsadást, egész napos helyszíni tanácsadást és online illetve offline nagyközönséges előadásokat is szokott vállalni. 

A blogírás mellett 2015 óta aktívan vlogol is, gondolatait a közösségi médiafelületein osztja meg követőivel. Aktív követői száma a különböző felületeken összesen 100.000 körül van, de egy-egy populárisabb videója 4.000.000 embert is elér.

Jelenleg Gödön él a feleségével és kutyáival.

Vállalkozói karrierje 
Barazsy 1999-ben, 23 évesen kezdett el vállalkozni, első cége a BaraComp Bt. rendszergazdai feladatokat ellátó kisvállalkozás volt. A BaraComp-ban dolgozva 2000-ben szembesült az útnyilvántartás nehézségeivel és azzal, hogy “nincs rá értelmes megoldás”. Emiatt kezdtek el kifejleszteni Leskó Norberttel egy útnyilvántartó programot, ebből lett később a 2005-ben létrehozott RoadRecord.hu Kft., amely Magyarországon ma piacvezető útnyilvántartási szoftvert fejleszt.

Szintén a BaraComp Bt. üzletmenetében okozott kihívást a marketing-, értékesítési- és szervizrendszer szoftveres hiánya, így Ákos 2006-ban elkezdett fejleszteni egy CRM rendszert ezekre a területekre. Míg korábban Leskó Norbertet nem érdekelte különösebben az útnyilvántartó programban rejlő üzleti lehetőség, annál inkább a CRM rendszereké, így ebből 2009-ben létrehozták a MiniCRM Zrt.-t, amely szintén a mai napig működő, nemzetközileg elismert, több nyelven működő CRM-rendszerré vált.

2010-ben fiatalkori munkaadójának, a Hunet Kft.-nek végül eladta a BaraComp Bt.-t, 2012-től pedig nem vesz részt a MiniCRM Zrt. mindennapi üzemeltetésében, hogy a RoadRecord.hu Kft.-re fókuszálhasson.

2019-ben a Telekom HelloBiznisz felkérésére a Datalyze Research kutatást végzett a Facebook-felhasználók körében a kedvenc influenszereikről, ahol Barazsy Ákos az Év Üzleti Influenszere Top 10-es listájára került. 

Ugyanebben az évben céget alapított az USA-ban MileageWise Inc. néven, hogy ott is terjeszkedni a RoadRecord.hu Kft. által létrehozott fő termékkel, az útnyilvántartó szoftverrel, ami egy mobil applikáció és egy böngészőből futtatható webes felület kombinációja.

A következő évben, 2020-ban az #1 Üzleti Influenszer lett Facebook-on, ezt a címet 2021-ben és 2022-ben is sikerült megőriznie.

Hobbijai 
Kedvenc időtöltései közé tartozik a SUP-ozás, síelés, utazás, biciklizés, úszás, kutyasétáltatás, új kultúrák megismerése, tőzsdei kereskedés, vlogolás - és mások üzleti segítése. Nagy szerelme még a paintball.

Közösségi média megjelenései 

 Facebook
 YouTube
 Instagram
 TikTok
 LinkedIn

Könyvei
 2008 - A kulcsszó: Google AdWords!

 2016 - A bevétel erősíti a szabályt I-II.

Díjai, elismerései
 2007 - HVG Goldenblog-díj
 2019 - Az Év Üzleti Influenszere TOP 10
 2020 - #1 Üzleti Influenszer a facebookon

Jegyzetek

1976-ban született személyek
Budapesten született személyek
Élő személyek
Magyar informatikusok